Баратье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Амбрён. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05012.

Климат 
Климат средиземноморский. Зимы прохладные, часто бывают заморозки, лето тёплое.

Баратье не имеет своей метеостанции, ближайшая расположена в Амбрёне.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 511 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 338 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 245 были экономически активными, 93 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 245 активных работали 226 человек (129 мужчин и 97 женщин), безработных было 19 (6 мужчин и 13 женщин). Среди 93 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Башня бывшего замка XII века.
 Церковь XVI века. На главном фасаде находятся солнечные часы, изготовленные в 1992 году.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки